Joan Busquets puede hacer referencia a:

Joan Busquets Grau, arquitecto español;
Joan Busquets i Jané, mueblista y decorador español;
Joan Busquets Queralt, sindicalista español;